Scholtz:
 Bernhard Scholz

 Arthur Scholtz
 Alexander Scholz
 Gertrud Scholtz-Klink
 Hermann Scholtz
 Jackson Scholz
 Roswitha Scholz
 Tom Scholz

Tyska efternamn